Дамаллсвенскан () — высшая футбольная лига среди женщин в Швеции. Этот чемпионат называют также «женский Аллсвенскан». Лига фактически была основана в 1973 году. С 1988 года лига носит название «Дамаллсвенскан».

Лига состоит из 12-ти команд. Две худшие команды выбывают во второй по значимости дивизион — Элитэттан. Две лучшие команды получают право на участие в Лиге чемпионов УЕФА.

Команды сезона 2021

Победители 
Список победителей чемпионата Швеции (1973—87) и Дамаллсвенскана (1988—). С 1988 по 1992 годы существовала система плей-офф: Четыре лучшие команды регулярного первенства играли в полуфиналах и финале.

См. также 
 Кубок Швеции по футболу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Швеции по футболу среди женщин
 Шведский футбольный союз

Швеция